Chuck (engl.) steht für:

 Chuck (Album), ein Studioalbum der kanadischen Punk-Rock-Band Sum 41
 Chuck, Originaltitel von Chuck – Der wahre Rocky, US-amerikanische Filmbiografie von Philippe Falardeau (2016)
 Chuck (Fernsehserie), eine US-amerikanische Dramedy-Serie (2007–2012)
 Chuck (Fleisch), bestimmte(s) Teil(e) aus dem Rindfleisch nach nordamerikanischer Zerlegetradition
 Chuck (Maschinenteil), in der Fertigungstechnik eine Vorrichtung zum festen Fixieren eines Werkstückes oder Werkzeuges während des Bearbeitungsprozesses (Spannmittel)
 Chuck (Vorname), ein englischer (Kurz-)Vorname
 Chuck bzw. üblicherweise Plural Chucks, die Kurzbezeichnung für das Schuhmodell „Chuck Taylor All Star“ von Converse
 Chuck, eine gelegentliche (inoffizielle) Bezeichnung für das Maskottchen der Unix-Betriebssystemvariante BSD, den „BSD-Daemon“

Chuck ist der Familienname folgender Personen:

 Delroy Chuck (* 1950), jamaikanischer Jurist und Politiker

ChucK bezeichnet:

 ChucK, eine Programmiersprache